Roșcani falvak román neve Romániában.
 Roșcani falu Galați megyében
 Roșcani falu Suceava megyében, Moldvában
 Roskány (Roșcani) falu Hunyad megyében, Erdélyben